Radhof steht für

 Radhof (Gemeinde Haag), Ortschaft der Gemeinde Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Radhof (Gemeinde Meggenhofen), Ortschaft der Gemeinde Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich